Arichuna puede referirse a:

 Arichuna, localidad de Venezuela.
 Término usado por los aborígenes guaiqueríes para referirse a la zona donde actualmente se encuentra emplazada la ciudad de San Juan Bautista, en el Estado Nueva Esparta de Venezuela.